Shenmue:

 Shenmue — первая игра в одноимённой серии, выпущенная эксклюзивно для консоли Dreamcast. 
 Shenmue II — сиквел компьютерной игры Shenmue, вторая игра серии.
 Shenmue — серия игр в жанрах интерактивного кино, открытый мир, adventure и RPG.
 Shenmue City — спин-офф серии Shenmue, выпущенный в 2010 году.
 Shenmue Online — отменённая онлайн-игра для ПК в жанре MMORPG.